USS Wainwright — два кораблі ВМС США, названі на честь американських морських офіцерів. Перший - на честь  Джонатана Вейнрайта (), його сина, командера Річарда Вейнрайта (). Другий - на честь адмірала Річарда Вейнрайта (). Третій - на честь його сина, командера Річарда Вейнрайта ().

 USS Wainwright (DD-62) — ескадрений міноносець типу «Такер». На службі у складі флоту протягом 1915-1926 років, після чого переданий до служби берегової охорони. Зданий на злам у 1934 році.
 USS Wainwright (DD-419) —  ескадрений міноносець типу «Сімс» часів Другої світової війни. Збудований у 1940 році. На службі до 1946 року. Потоплений як мішень у 1948 році.
 USS Wainwright (CG-28) —  крейсер типу «Белкнап». Збудований у 1966 році. На службі до 1993 року. Потоплений як мішень у 2002 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни